Фуэ́нте-эль-О́льмо-де-Фуэнтидуэ́нья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 31,18 км². Население — 201 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии